Tunnel Saint-Félix, un tunnel situé dans le centre-ville de Nantes, canalisant l'Erdre vers le canal Saint-Félix, tout près de la confluence de la rivière avec la Loire
 Tunnel Saint-Félix, une œuvre dans ce tunnel, créé lors de estuaire 2007